Tianshan kan syfta på:

Geografi 

 Tianshan, bergsområde mellan Kazakstan, Kirgizistan och den autonoma regionen Xinjiang i Kina.

Kina 

 Tianshan, Ürümqi, stadsdistrikt, Xinjiang, 
 Tianshan (socken), Chongqing, 
 Tianshan Xiang (socken i Kina), Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar